Ardenna  — род морских птиц семейства буревестниковых (Procellariidae). Буревестники среднего размера. Представители рода ранее включались в род Puffinus.

Таксономия 
Филогенетический анализ с использованием митохондриальной ДНК, опубликованный в 2004 году, показал, что род Puffinus содержит две различные клады и является полифилетическим. Для создания монофилетических родов группа видов была перенесена в род Ardenna, который был введен в 1853 году немецким ботаником-систематиком Людвигом Райхенбахом (, 1793—1879) с большим пестробрюхим буревестником в качестве типового вида.

Виды 
В состав рода включают семь видов:

Филогения 
Филогения представлена в работе Joan Ferrer Obiol с соавторами, опубликованной в 2022 году:

Примечания 

Роды птиц
Ardenna